M61 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 M61, un type de grenade américaine ;
 M61 Vulcan, une arme hexatube américaine.

Science 
Astronomie
 M61, une galaxie spirale de la constellation de la vierge.

Médecine
 Calcification et ossification de muscles, d'après la Classification internationale des maladies.

Transports 
Autoroute
 Autoroute britannique M61 reliant Preston à Manchester.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres